William Ronald McNeill, dit Billy McNeill, (né le  à Edmonton dans la province de l'Alberta au Canada — mort le  à Surrey, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Carrière

Statistiques 

| 1951-1952 || Oil Kings d'Edmonton || LHJOC || 43 || 23 || 25 || 48 || 45 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  1952-1953 || Rockets de Grand Rapids || LIH || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1952-1953 || Flyers d'Edmonton || WHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1954-1955 || Tiger Cubs de Hamilton || OHA || 49 || 22 || 28 || 50 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1954-1955 || Flyers d'Edmonton || WHL || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1955-1956 || Flyers d'Edmonton || WHL || 68 || 19 || 31 || 50 || 69 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1956-1957 || Flyers d'Edmonton || WHL || 4 || 1 || 0 || 1 || 26 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1956-1957 || Red Wings de Détroit || LNH || 64 || 5 || 10 || 15 || 34 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1957-1958 || Flyers d'Edmonton || WHL || 31 || 17 || 14 || 31 || 42 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1957-1958 || Red Wings de Détroit || LNH || 35 || 5 || 10 || 15 || 29 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|- 
| 1958-1959 || Flyers d'Edmonton || WHL || 12 || 12 || 12 || 24 || 15 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1958-1959 || Red Wings de Détroit || LNH || 54 || 2 || 5 || 7 || 32 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1959-1960 || Red Wings de Détroit || LNH || 47 || 5 || 13 || 18 || 33 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1960-1961 || Flyers d'Edmonton || WHL || 23 || 8 || 17 || 25 || 16 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1961-1962 || Flyers d'Edmonton || WHL || 26 || 13 || 28 || 41 || 68 || 12 || 7 || 4 || 11 || 19
|-
| 1962-1963 || Flyers d'Edmonton || WHL || 22 || 5 || 19 || 24 || 8 || 3 || 0 || 3 || 3 || 0
|- 
| 1962-1963 || Red Wings de Détroit || LNH || 42 || 3 || 7 || 10 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1963-1964 || Canucks de Vancouver || WHL || 24 || 4 || 20 || 24 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1963-1964 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 20 || 1 || 6 || 7 || 23 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1963-1964 || Red Wings de Détroit || LNH || 15 || 1 || 1 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1964-1965 || Canucks de Vancouver || WHL || 68 || 29 || 59 || 88 || 86 || 5 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 1965-1966 || Canucks de Vancouver || WHL || 72 || 40 || 62 || 102 || 20 || 7 || 6 || 7 || 13 || 0
|- 
| 1966-1967 || Canucks de Vancouver || WHL || 6 || 3 || 5 || 8 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1967-1968 || Canucks de Vancouver || WHL || 41 || 11 || 24 || 35 || 41 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1968-1969 || Canucks de Vancouver || WHL || 22 || 3 || 2 || 5 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1968-1969 || Americans de Rochester || LAH || 19 || 3 || 15 || 18 || 11 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1969-1970 || Golden Eagles de Salt Lake || WHL || 24 || 6 || 16 || 22 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1970-1971 || Golden Eagles de Salt Lake || WHL || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1970-1971 || Gulls de San Diego || WHL || 65 || 14 || 15 || 29 || 39 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0

| 257 || 21 || 46 || 67 || 142 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4

Honneurs et récompenses 
 1965 : George Leader Cup (MVP de la WHL)
 1966 : George Leader Cup

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1936
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Rockets de Grand Rapids
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Flyers d'Edmonton
Joueur des Canucks de Vancouver (WHL)
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (WHL)
Joueur des Gulls de San Diego (WHL)
Décès en août 2007
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 71 ans
Gagnant de la Coupe George Leader